Виктор Фредерик Бакингем (; 23 октября 1915, Гринвич — 26 января 1995, Чичестер) — английский футболист и тренер. Проповедовал тотальный футбол.

Карьера 

Игровая карьера Бакингема длилась 15 лет и все эти годы он выступал за лондонский «Тоттенхэм». Всего за «шпор» он провёл 230 матчей и забил один гол. Тренерскую карьеру начал в любительском клубе «Пегас», затем перешёл в «Брэдфорд Парк Авеню». В 1954 году с клубом «Вест Бромвич Альбион» Бакингем сделал «дубль», выиграв Кубок и Суперкубок Англии. С «Аяксом» Вик выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов за два года. С 1969 по 1972 год работал в Испании с «Барселоной» и «Севильей», завоевав с «сине-гранатовыми» Кубок Испании.

Достижения 
 Обладатель Кубка Англии: 1954
 Обладатель Суперкубка Англии: 1954
 Чемпион Нидерландов: 1960
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1961
 Обладатель Кубка Испании: 1971

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Барселона»
 Статья на сайте «БарсаМания»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Этникос» Пирей
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей